KWO – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kawito (Papua Nuova Guinea)